Die Handball-Bundesliga 2016/17 war die 32. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 42. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Frauen in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 2016 und endete mit dem letzten Spieltag am 20. Mai 2017. Die SG BBM Bietigheim gewann verlustpunktfrei die Meisterschaft.

14 Mannschaften spielten im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Aufsteiger zur neuen Saison waren die Neckarsulmer Sport-Union und der TV Nellingen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 43. Mal statt.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Der HC Leipzig bekam zum Saisonende von der HBF aufgrund von Verstößen gegen den Lizenzvertrag 4 Punkte abgezogen. Nach Saisonende erhielt Leipzig keine Lizenz für die Saison 2017/18.
 Der TV Nellingen blieb erstklassig, da der Tabellenzweite sowie der Tabellendritte der 2. Bundesliga auf dem Aufstieg verzichteten.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga
 2. Handball-Bundesliga 2016/17
 3. Liga 2016/17 der Frauen
 DHB-Pokal der Frauen 2016/17

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2016/17
2016